Kako peut désigner :

 Kako (née en 1994), princesse impériale japonaise  ;
 Kako 佳子, prénom féminin japonais signifiant « enfant gentille/bonne » ;
  (1936-1994), un percussionniste portoricain ; 
 Kako, croiseur de la marine impériale japonaise mis en service en 1926 et coulé en 1942 ;
 le kako, langue du Cameroun et du Tchad, parlée par les Kakos ;
 Kako, peuple du Cameroun et du Tchad ;
 le Kako, une rivière du Venezuela et du Guyana ;
 Kako, une musique contemporaine des Antilles françaises ; 
 kako signifie  en langues serbe et croate.
 Kako, un hippopotame de la ménagerie du Jardin des plantes, à Paris.

Article connexe
 Kako Nubukpo, homme politique et économiste togolais.